Auber est un nom de famille d'origine normande, ancien prénom d'un plus ancien Osbern répandu dans la Normandie ducale, variante du norrois Asbjörn.

Patronyme 

 Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871), compositeur et musicien français.
 Albert d'Auber de Peyrelongue (1909-2005), Général de corps d'armée français.
 Jules Auber (1867-1928), homme politique français.

Toponyme 

 Avenue Auber, voie belge d’Anderlecht ;
 Ectot-l'Auber, commune française de Seine-Maritime en région Normandie ;
 gare d'Auber, gare parisienne de la ligne A du RER d'Île-de-France ;
 rue Auber, voie parisienne ; 
 abréviation d'Aubergenville.

Titres 
 Michou d'Auber (2007), film français de Thomas Gilou.

Pseudonyme 

 Brigitte Auber (1928-), nom de scène de l’actrice française Marie-Claire Cahen de Labzac.

Autres 
 Équipe cycliste Auber 93, équipe française sponsorisée par la ville d'Aubervilliers ;
 Auber, nom familier d'Aubervilliers, commune de la banlieue parisienne.

Notes et références

Notes

Références 

Patronyme normand